Петруши — многозначный термин, топоним:

Россия 
 Петруши — село в Шимановском районе Амурской области.
 Петруши — железнодорожная станция (населённый пункт) в Шимановском районе Амурской области.
 Петруши — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Петруши — станция Забайкальской железной дороги в Амурской области.

Украина 
 Петруши — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Петруши — бывшее село в Прилукском районе Черниговской области.